Gülzow peut faire référence à :
 Gülzow, commune allemande de l'arrondissement du Plateau des lacs mecklembourgeois, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Gülzow, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.

Voir aussi 
 Erich Gülzow (1888-1954), historien allemand
 Gülzow-Prüzen, commune allemande de l'arrondissement de Rostock, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
 Golczewo (en allemand : Gülzow), ville de Pologne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme